A Håndboldligaen a legmagasabb osztályú dán férfi kézilabda-bajnokság. A bajnokságot 1936 óta rendezik meg. Jelenleg tizennégy csapat játszik a bajnokságban, a legeredményesebb klub a KIF Kolding København (Kolding IF, AG København), a címvédő a GOG Gudme.

Nagypályás bajnokságok

Kispályás bajnokságok

Lásd még 
Dán női kézilabda-bajnokság (első osztály)

Jegyzetek

Források
Sports 123: Handball: Men: Denmark

Dan 1
Ferfikezilabda